Al Madinah (arabiska: المدينة المنورة) är en provins i Saudiarabien, vid Röda havet.

Externa länkar 
 Arab Decision
 The Saud Network

Saudiarabiens provinser